Maximiliano Rodríguez nebo Maxi Rodríguez může odkazovat na více nositelů:
 Maximiliano Rubén Rodríguez (* 1987) – argentinský fotbalista
 Maximiliano Rodríguez Maeso (* 1990) – uruguayský fotbalista
 Maximiliano Leonel Rodríguez (* 1994) – argentinský fotbalista
 Maximiliano Óscar Rodríguez Magi (* 1988) – španělský atlet